

Entertainment 
Muziek
 Thomas Wright (musicus) (1763-1829), Engels musicus en uitvinder;
Thomas Wright Waller (1904-1943), beter bekend als Fats Waller, Amerikaans jazzmuzikant, pianist, componist
 Tom Wright (Amerikaans producer) (1943-2008), Amerikaans producer uit Atlanta, onder meer eigenaar van Cheshire Sound Studios
 Tom Wright (Engels platenproducer), ook bekend als Cube::Hard, Engels platenproducer en eigenaar van het label RFUGrey
 Tom Wright (Engels podcastproducer), Brits producer van podcasts, zoals The Bugle
Film
 Thomas Wright (regisseur),  Thomas J. Wright, Amerikaans filmregisseur
 Tom Wright (Amerikaans acteur) (1952), Amerikaans filmacteur
 Tomas Wright (Australisch acteur) (1983), Australisch  acteur
Literatuur
 Thomas Wright (schrijver) (1810-1877), Engels antiquair en schrijver;

Sport 
Voetbal
 Tommy Wright (voetballer, 1928), Schots voetballer voor Sunderland
 Tommy Wright (voetballer, 1944), Engels voetballer voor Everton
 Tommy Wright (voetballer, 1963), Noord-Iers voetballer
 Tommy Wright (voetballer, 1966), Schots voetballer voor Leicester City
 Tommy Wright (voetballer, 1984), Engels voetballer voor Tamworth, Aberdeen, Forest Green Rovers en Darlington
Football
 Tom Wright (Australian footballspeler) (1882-1916), Australisch Australian football-speler, Victorian Football League
 Tom Wright (sportbestuurder) (1953), Canadees sportbestuurder van de UFC en de Canadian Football League
Cricket
 Thomas Wright (cricketspeler) (1919), Engels cricketspeler;
 Tom Wright (cricketspeler) (1983), Engels cricketspeler 
Overige sporten
 Tom Wright (honkballer) (1923), Amerikaans honkballer in de Major League Baseball
 Tom Wright (rugbyspeler), Australisch rugbyspeler voor de North Sydney Bears in 1931

Overig 
Wetenschap en techniek
 Thomas Wright (astronoom) (1711-1786), Engels sterrenkundige en wiskundige;
 Thomas Wright (geoloog) (1809-1884), Schots arts en paleontoloog;
 Tom Wright (architect) (1957), Brits architect, ontwerper van het Burj al Arab-hotel in Dubai

Religie/theologie
 Tom Wright (theoloog), N. T. Wright, (1948), Brits nieuwtestamenticus, bisschop van Durham

Overig
 Thomas Wright Blakiston (1832-1891), Brits ontdekkingsreiziger en bioloog 
 Thomas Wright (politicus), Tommy (1956), Amerikaans afgevaardigde voor Louisiana 
 Tom Wright (vakbondbestuurder) (1902-1981), Australisch vakbondbestuurder